Лига чемпионов УЕФА 2017/18 — 26-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 63-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финальный матч состоялся 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Реал Мадрид» как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 в качестве представителя УЕФА принял участие в Клубном чемпионате мира ФИФА 2018, который прошёл в Объединённых Арабских Эмиратах, и также получил право сыграть против победителя Лиги Европы УЕФА 2017/18 в Суперкубке УЕФА 2018, прошедшем в Таллине.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2017/2018 годов примут участие 79 команд из 55 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не принимает участия, так как не проводит розыгрыш домашнего чемпионата). Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2014/2015 годов.

Так в сезоне 2017/2018 годов места распределятся следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—3 заявляют по 4 команды
 Ассоциации с рангом 4—6 заявляют по 3 команды
 Ассоциации с рангом 7—15 заявляют по 2 команды
 Ассоциации с рангом 16—55 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 1 команде

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2017/2018 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2011/2012 до сезона 2015/2016 включительно, приведённой ниже:

Распределение команд по этапам

Список участников 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 (составы)

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Жеребьевка первого и второго квалификационный раунда состоялась 19 марта 2017 года. Первые матчи были сыграны 27—28 июня, а ответные — 4 июля.

Примечание: во время жеребьёвки учитывался рейтинг сеянных команд. В случае, если сеянная команда выбывает из турнира, несеянная команда занимает её место. Рейтинг несеянных команд, выбивших из турнира сеянные, выделен курсивом.

{{2М|Викингур|Фарерские Острова|6:2|Трепча’89|Республика Косово|2:1||4:1|}}

|}

 Коэффициенты клубов УЕФА участников первого квалификационного раунда
Пять команд с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Нью-Сейнтс 5,775
  Линфилд 3,650
  Викингур 2,950
  Хибернианс 2,800
  Санта-Колома 2,733
  Алашкерт 2,525
  Ла Фиорита 1,566
  Европа 1,500
  ФКИ Таллинн 1,300
  Трепча'89 0,000
 

 Второй квалификационный раунд 
Первые матчи были сыграны 11, 12—14 июля, а ответные — 18—19 июля.

|}

Участники второго квалификационного раунда:

  Селтик 42,785
  Зальцбург 40,570
  Копенгаген 37,800
  Лудогорец 34,175
  БАТЭ 29,475
  Легия 28,450
  АПОЭЛ 26,210
  Марибор 21,125
  Карабах 18,050
  Мальмё 16,945
  Астана 16,800
  Партизан 16,075
  Риека 15,550
  Русенборг 12,665
  Шериф 11,150
  Хапоэль (Беэр-Шева) 10,875
  Хабнарфьордюр 6,175

  Жилина 5,850
  Жальгирис 5,825
  Дандолк 5,815
  Нью-Сейнтс 5,775
  Вардар 5,125
  Ф91 Дюделанж 4,975
  Кукеси 4,550
  Зриньски 4,050
  Линфилд 3,650
  Будучност 3,300
  Викингур 2,950
  Гонвед 2,900
  Хибернианс 2,800
  Алашкерт 2,733
  Мариехамн 2,030
  Спартак (Юрмала) 1,975
  Самтредиа 1,525

 Третий квалификационный раунд 
Жеребьевка третьего квалификационный раунда состоялась 14 июля 2017 года. Первые матчи были сыграны 25—26 июля, а ответные — 1—2 августа.

 Чемпионский путь 

|}

Участники чемпионского пути:

  Олимпиакос 64,580
  Селтик 42,785
  Зальцбург 40,570
  Копенгаген 37,800
  Лудогорец 34,175
  БАТЭ 29,475
  Легия 28,450
  АПОЭЛ 26,210
  Марибор 21,125
  Карабах 18,050

  Астана 16,800
  Партизан 16,075
  Риека 15,550
  Русенборг 12,665
  Шериф 11,150
  Хапоэль (Беэр-Шева) 10,875
  Славия 8,135
  Хабнарфьордюр 6,175
  Вииторул 5,870
  Вардар 5,125

 Путь представителей лиг 

|}

Участники пути представителей лиг:

  Динамо (Киев) 67,526
  Аякс 67,212
  Виктория (Пльзень) 40,635
  ЦСКА (Москва) 39,606
  Брюгге 39,480
  Стяуа 35,370
  Янг Бойз 28,915
  Ницца 16,833
  Истанбул Башакшехир 10,340
  АЕК 6,580

 Раунд плей-офф 
Жеребьевка раунда плей-офф состоялась 4 августа 2017 года. Первые матчи были сыграны 15—16 августа, а ответные — 22—23 августа.

 Чемпионский путь 

|}

Участники чемпионского пути

  Олимпиакос 64,580
  Селтик 42,785
  Копенгаген 37,800
  АПОЭЛ 26,210
  Марибор 21,125

  Карабах 18,050
  Астана 16,800
  Риека 15,550
  Хапоэль (Беэр-Шева) 10,875
  Славия 8,135

 Путь представителей лиг 

|}

Участники пути представителей лиг:

  Севилья 112,999
  Наполи 88,666
  Ливерпуль 56,135
  ЦСКА (Москва) 39,606
  Спортинг (Лиссабон) 36,866

  Стяуа 35,370
  Янг Бойз 28,915
  Ницца 16,833
  Хоффенхайм 15,899
  Истанбул Башакшехир 10,340

 Групповой этап 

 1-я корзина  Реал Мадрид 176,999
  Бавария 154,899
  Ювентус 140,666
  Бенфика 111,866
  Челси 106,192
  Шахтёр (Донецк) 87,526
  Монако 62,333
  Спартак (Москва) 18,606

 2-я корзина  Барселона 151,999
  Атлетико Мадрид 142,999
  ПCЖ 126,333
  Боруссия (Дортмунд) 124,899
  Севилья 112,999
  Манчестер Сити 100,135
  Порту 98,866
  Манчестер Юнайтед 95,192

 3-я корзина  Наполи 88,666
  Тоттенхэм Хотспур 77,078
  Базель 74,415
  Олимпиакос 64,580
  Андерлехт 58,480
  Ливерпуль 56,135
  Рома 53,666
  Бешикташ 45,840

 4-я корзина'  Селтик 42,785
  ЦСКА (Москва) 39,606
  Спортинг (Лиссабон) 36,866
  АПОЭЛ 26,210
  Фейеноорд 23,212
  Марибор 21,125
  Карабах 18,050
  РБ Лейпциг 15,899

 Группа A 

 Группа B 

 Группа C 

 Группа D 

 Группа E 

 Группа F 

 Группа G 

 Группа H 

 Раунд Плей-офф 

 Сетка турнира 

 1/8 финала 
16 команд были разбиты на две корзины: сеяные (победители групп) и несеяные (обладатели вторых мест).Жеребьевка 1/8 финала состоялась 11 декабря 2017 года. Первые матчи были сыграны 13—14 и 20—21 февраля, а ответные — 6—7 и 13—14 марта 2018 года.

|}

 1/4 финала 
Жеребьевка 1/4 финала состоялась 16 марта 2018 года. Первые матчи были сыграны 3—4 апреля, а ответные — 10—11 апреля.

|}

 1/2 финала 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 13 апреля в Ньоне.

В полуфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

Первые встречи состоялись 24 и 25 апреля, ответные состоялись 1 и 2 мая 2018 года.

|}

 Финал 

Финальный матч состоялся 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве, Украина.

 Призовой фонд 
Призовой фонд Лиги чемпионов 2017-18 составил €1,3 млрд.

 Статистика 

 Бомбардиры 

 Ассистенты

Примечания

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2017/2018

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2017/2018
Европейский футбол в сезоне 2017/2018